Il termine Podhoří può riferirsi ai seguenti toponimi della Repubblica Ceca:
Podhoří – frazione di Cheb, capoluogo dell'omonimo distretto, nella regione di Karlovy Vary
Podhoří – frazione di Lipník nad Bečvou, comune del distretto di Přerov, nella regione di Olomouc